David Lowe peut désigner :
 David Lowe (1955-), un acteur, réalisateur, musicien, chroniqueur britannique ;
 David Lowe (1965-), un acteur américain ;
 David Lowe, un compositeur de télévision et de radio britannique ;
 David Lowe, un musicien de jeu vidéo britannique ;
 David Lowe (1960-), un nageur britannique ;
 David G. Lowe, un professeur d'informatique canadien.